Алескеров (), жіноча форма Алескерова () — азербайджанське прізвище. Відомі носії:
 Алескеров Ахмед Ага Лятіф-огли — радянський футболіст і футбольний тренер
 Алескеров Сулейман — радянський і азербайджанський композитор і диригент, професор, Народний артист Азербайджанської РСР.

 Алескерова Шамама Мамедівна — радянська лікарка-гінеколог